Илия Попниколов (Попов) Янев () е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в лозенградското българско село Карахадър, тогава в Османската империя, в семейството на свещеника и революционер Никола Бъчваров. Братята му Димитър Попниколов (1880 - 1878) и Яни Попов (1876 - 1945) са видни дейци на ВМОРО. Илия работи като български учител в Бунархисар. Привлечен е в революционната организация. След изпаряването на Хуриета, при агитация против младотурския режим е арестуван, заболява тежко и умира през април 1912 година в затвора.

Родословие

Бележки 

Хора от вилает Лозенград
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Тракия
Български просветни дейци от Тракия